

Geografia 
Prignano Cilento – comune italiano in provincia di Salerno.
Prignano sulla Secchia – comune italiano in provincia di Modena.

Persone 
 Bartolomeo Prignano, ovvero Papa Urbano VI (1318 circa - 1389)
 Francesco Prignano (1355 circa - 1391) - nipote di Papa Urbano VI; Gran Camerario del regno di Napoli e feudatario